Антон Владимирович Нифантьев (19 сентября 1964, Свердловск) — советский и российский музыкант, певец, композитор, аранжировщик, звукорежиссёр, продюсер. Наиболее известен своим участием в группе «Чайф» в 1985—1990, 1991—1996 годах. Активно участвовал в деятельности Свердловского рок-клуба. Участник группы «Инсаров», группы Марии Зубковой «Лилит». Сотрудничает со многими российскими музыкантами и группами (в основном, в Екатеринбурге и Уральском регионе). В настоящее время — саунд-продюсер, аранжировщик и звукоинженер независимой студии звукозаписи «Panda-Music», возглавляет основанную им рок-группу «The Bottle Man» где поет любимые с детства рок-хиты западного рока, продюсирует несколько молодых рок-групп, участвует как сессионный и приглашённый музыкант в различных музыкальных проектах.

Биография 
Антон Нифантьев родился 19 сентября 1964 года в Свердловске в семье служащих. С детства был независим от чужого мнения. И это отразилось на всей его жизни. Про его жизнь сложилось много легенд.

В пять лет его категорически отказались принять в музшколу, указав на полное отсутствие слуха, чувства ритма и прочих дарований. Мальчик Антон мирно рос и развивался вплоть до двенадцати лет, когда тетя принесла племяннику магнитофон «Комета» и штук сорок маленьких катушек с магнитной плёнкой. Там было все: и Rolling Stones, и Deep Purple, и The Beatles… Много всего. «Я всю эту беду отслушал в каникулы, недели две слушал, и у меня крышу снесло» (Нифантьев). Только обёртки у катушек были перепутаны, и Антон спустя годы узнавал, что его Sparks — это на самом деле Slade, и наоборот. На слух знал, по имени — нет.

В 1978 закончил свердловскую среднюю школу № 104. В школе, как все, гонял на мопедах, тискал девчонок и мечтал о больших залах... Слушая Битлз... Вот типичные абзацы о тех годах Антона Владимировича из книги Л. Порохни «ЧайФStory».

Дальше всё, как положено: выпросил у старших ребят во дворе гитару и через месяц так набил руку, что старшие взяли его в свой ансамбль, который репетировал тут же во дворе, в котельной. В 1978-м, окончив 8 классов, уже играл в ансамбле института Уралгипротранс, где, кстати, позже работал проектировщиком Слава Бутусов. Музыканты в институте были лет на пять старше, и познал Антон все прелести музыкантской жизни: первые попойки, первые женщины, общаги… Кстати, басистом Нифантьев стал поневоле. «Играть я хотел на гитаре, а там не было басиста… Это беда всей моей жизни: куда бы я ни приходил, везде нужен был басист — и я везде становился басистом…» (Нифантьев).

«Так жизнь и проистекала: менялись составы, а я оставался, — рассказывает Антон, — ребята были на пять-десять лет старше, но держали за своего. Я бросил школу, потом меня раза три устраивали, поступал в девятый класс, где меня хватало месяца на полтора, уходил. Я не был хулиганом, хотя пил водку, курил, воровал слегка. Занимался только музыкой».

В 1985—1987 (когда многие свердловские рокеры пошли «получать профессиональное образование», поступая на эстрадно-джазовое отделение Свердловского музыкального училища им. Чайковского — в просторечии «чайник»), Нифантьев тоже поступил на подготовительное отделение по классу бас-гитары и контрабаса, проучился год без зачисления, затем год очно (преподаватель — Евгений Писак) и ушёл в связи с начавшейся гастрольной деятельностью в составе «Чайфа».
Басист Нифантьев, засветившись зелёной рожей на сейшне имени Перова, постоянно пребывал где-то неподалеку. Он играл в группе «Группа». Был юноша статный — во всяком случае, среди невысокликов Шахрина, Бегунова и Решетникова производил впечатление гренадерское. Улыбчив, несколько странен и отличался диким басовым звуком, который получал, натягивая на гитару «Урал» струны от рояля. Группа «Группа» базировалась сперва в ДК им. Воровского, потом в ДК Горького.

«В соседней комнате сидел „Чайф“. Я стал к ним заходить, чай пить, хотя чай не любил никогда. Но это так, по-соседски. А Шахрину Матвеев наговорил про меня чего-то, и они ко мне с уважением относились». (Нифантьев)

24 октября 1987 года Нифантьев принимал участие в одном из свердловских концертов «Поп-механики» Сергея Курёхина — во время представления «Переход Суворова через Нахимова». Несколько позже Антон принимал участие в концертах Макса Ильина как участник его аккомпанирующей группы.

В 1990 году Антон Нифантьев, создавший к тому времени собственную группу «Инсаров», уходит из группы Чайф, но в 1992 году возвращается. В феврале 1996 году Антон Нифантьев окончательно покидает «Чайф» и вместе с женой Алиной воссоздаёт «Инсаров»: «Попробовали репетировать, Славе говорили песню, он открывал тетрадку и играл с листа. Шахрин косился на Валеру, тот маячил: „Хорошо“… Тут Антона и уволили».

Вячеслав Двинин оказался хорошим кавер-музыкантом. Но играл и играет исключительно партии Антона. Все хиты до 96-го аранжированы Антоном.

В 1998 году Нифантьев стал заниматься записью третьего альбома «Инсарова». Для записи альбома успели даже найти спонсора и студию в Москве. Из-за августовского дефолта и последовавшего за ним финансового кризиса работа над альбомом так и не была завершена, а спонсор утратил к «Инсарову» интерес. Группа дала ещё несколько концертов и окончательно распалась.

В начале 2000-х брак Антона и Алины Нифантьевых распался. Алина позже стала выступать с группой «Апрельский марш», а Антон продолжил работать на музыкальной стезе как участник группы «Лилит» и лидер кавер-бэнда «The Bottle Man». Параллельно с музыкой Нифантьев стал заниматься продюсированием и записью молодых уральских рок-групп.

Дискография 
 Чайф
 1987 — Дерьмонтин
 1987 — Дуля с маком
 1990 — Не беда
 1993 — Дети гор
 1994 — Оранжевое настроение
 1995 — Концерт
 1995 — Пусть всё будет так, как ты захочешь
 1996 — Оранжевое настроение — II
 2000 — Симпатии (часть треков)

 Инсаров
 1991 — Бритва (магнитоальбом, выпущен на CD в 1996 году)
 1996 — Другие города

 Лилит
 2010 — Вместо солнца

 Курара
 2012 — Шикарная жизнь (соавтор в треке 11 — «Курара Чибана»)

 Владимир Коровин
 1997 — Гитарный клуб
 2003 — Гитарный клуб II

Примечания

Литература 
 
 Карасюк Д. Ю. Чайф. Рок-н-ролл — это мы! — М. : АСТ, 2017—256 с. — ISBN 978-5-17-099258-4

Ссылки 
 Антон Нифантьев. Дискография на сайте Discogs
 «Лилит» представит невыпущенный альбом — Новости в Екатеринбурге — Weburg

Музыканты группы «Чайф»